Община Долевац () се намира в Сърбия, Нишавски окръг. Заема площ от 121 км2. Административен център е село Долевац.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Долевац възлиза на 18 463 души. Гъстотата е 119,53 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 16 населени места.

Бележки